Sezon 1998/99 Drugiej ligi SR Јugoslavije – 7. edycja rozgrywek jugosłowiańskiej Drugiej ligi (srb. Дpугa caвeзнa лига – Druga savezna liga) w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w dwóch grupach: Zapad (Zachód) oraz Istok (Wschód) i występowało w nich łącznie 36 drużyn.

W marcu 1999 rozpoczęły się naloty sił NATO na FR Jugosławii (operacja Allied Force), wskutek których doszło do przerwania rozgrywek sezonu 1998/99 po 21 kolejkach. Rozgrywki nie zostały dokończone, a do Prvej ligi SR Јugoslavije awansowały po dwie czołowe drużyny każdej grupy w trakcie przerwania rozgrywek.

Zapad (Zachód)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Zapad w sezonie 1998/99 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 FK Borac Čačak i FK Sutjeska Nikšić awansowały do Prvej ligi 1999/00.

Istok (Wschód)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Istok w sezonie 1998/99 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 FK Čukarički Belgrad i FK Hajduk Belgrad awansowały do Prvej ligi 1999/00.
 FK Niška Banja spadł do Srpskiej ligi 1999/00.

Zobacz też 
 Prva liga SR Јugoslavije 1998/99

Linki zewnętrzne 
 Archiwum FSGZ (tabele)
 Archiwum RSSSF (tabele)

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze
1998 w piłce nożnej
1999 w piłce nożnej
1998 w Europie
1999 w Europie
Jugosławia w XX wieku